est le fondateur de la société Nintendo. Il habitait à Kyōto au Japon et n'a eu qu'une seule fille, Tei Yamauchi qui épousa Sekiryo Kaneda. Il est l’arrière grand-père de Hiroshi Yamauchi.

En 1889, il crée la société Nintendo Koppai dont le but est de produire un jeu de cartes, les Hanafuda. Ces cartes rencontrèrent très vite un grand succès et Fusajiro ouvrit deux boutiques de ventes à Kyōto et une à Ōsaka.

En 1907, Fusajirō agrandit sa société en exportant ses cartes à l'étranger.

Fusajirō prit sa retraite en 1929 et fut remplacé par son gendre, Sekiryo Kaneda.

Il meurt d'un AVC le jour de l'an, le  1940, à l'âge de 80 ans.

Voir aussi 
 Tristan Gaston-Breton, « Hiroshi Yamauchi, des cartes à jouer au jeu vidéo », Les Échos, 8 août 2017.

Chef d'entreprise japonais
Personnalité de Nintendo
Naissance en novembre 1859
Décès en janvier 1940
Décès à 80 ans
Naissance à Kyoto
Décès à Kyoto
Mort d'un accident vasculaire cérébral